«Українське Життя» — політично-еконічний тижневик, виходив з перервами у Станиславові 1921, 1922 — 23, двічі заборонений польською владою; ред. І. Ставничий.

«Українське життя» — советофільський тижневик і півтижневик, виходив у Торонто 1941 — 65; пізніше об'єднався з вінніпезькою газетою «Українське Слово» під назвою «Життя і Слово». «У. Ж.» було поширене переважно серед українських робітників Канади, підтримувало політику СССР, вело комуністичну пропаганду в Канаді й виступало проти української політичної еміграції. Гол. ред. С. Маціевич, І. Стефаницький, М. Король, П. Кравчук.

«Українське Життя» — тижневик, з 1966 двотижневик, виходить з 1955 у Чикаго (США). Ред.: М. Семчишин, Т. Курпіта, Т. Лапічак (1961 — 75), І. Яремко, Ю. Степовий. «У. Ж.» декларує себе як «незалежна» газета, але практично з середини 1960-х pp., ставши в опозиції до політичної і громадської більшости на еміграції (Визвольний Фронт, УНРада, УККА), пропаґує ревізіоністичні погляди щодо трактування УССР (гол. ст. Т. Лапичака, І. Яремка і А. Білинського).

Література 
 

Українські історичні періодичні видання